«Родина» — российский футбольный клуб из Москвы, созданный на базе одноимённой академии, которая была сформирована из частной футбольной секции «Школа мяча», основанной в 2007 году. Основан в 2015 году. Владелец клуба — российский предприниматель Сергей Ломакин.

История 
Академия «Родина» была создана в результате сотрудничества с частной футбольной секцией «Школа мяча», носила сначала название секции. В 2015 году переименована в «Родину» и образован футбольный клуб со взрослой командой, которая в 2016 году дебютировала в первенстве России среди ЛФК. По окончании сезона было решено сконцентрироваться на развитии академии. В 2019 году было принято решение заявить клуб в ПФЛ.

Статистика выступлений

Главные тренеры 
 Денис Лактионов: 2019
 Александр Лактионов: 2021
 Денис Бояринцев: 2021—2022
 Дмитрий Парфёнов: с 2022

Состав 
.

|-
! colspan="9" bgcolor="#5BB8F8" align="left" |
|- bgcolor="#5BB8F8"

|-
! colspan="9" bgcolor="#5BB8F8" align="left" |
|- bgcolor="#5BB8F8"

|-
! colspan="9" bgcolor="#5BB8F8" align="left" |
|- bgcolor="#5BB8F8"

Игроки в аренде

Тренерский штаб 
  Дмитрий Парфёнов — главный тренер
  Александр Павленко — старший тренер
  Юрий Ковтун — тренер
  Владимир Бесчастных — тренер
  Алексей Антонюк — тренер вратарей

Достижения 
 Победитель группы 3 ФНЛ-2: 2021/22

Структура 
В структуру клуба также входят:
 команда «Родина»-2 — участница первенства России (III дивизион, зона «Москва», дивизион «А») и кубка Москвы среди ЛФК с сезона 2020.
 команда «Родина»-м — участница IV дивизиона (чемпионат Москвы среди ЛФК — Дивизион «Б») с сезона 2020 и кубка Москвы среди ЛФК с сезона 2021.

«Родина»-м представляет академию, которая также имеет команды различных возрастов, участвующие в соревнованиях Клубной лиги Москвы.

На сезон-2022/23 клуб заявил команды «Родина-2» и «Родина-М» в ФНЛ-2, сохранив команды-участницы чемпионата Москвы сезона 2022 года в обоих дивизионах.

Стадион 
С августа 2021 года домашним стадионом для команд «Родины» является стадион «Спартаковец». Соперников по Первой лиге 2022/23 клуб принимает на «ВТБ Арене» и стадионе академии ФК «Спартак» (запасной вариант — стадион «Авангард» в Домодедове).

Ранее, в ПФЛ 2019/20 и 2020/21 основным домашним стадионом был «Янтарь». Некоторые матчи в начале сезона-2021/22 были проведены на стадионе «Октябрь».

Примечания

Ссылки 
 Профиль клуба на официальном сайте Первой лиги

Футбольные клубы Москвы
Появились в 2007 году в России